Gabrielle Onguéné – calciatrice camerunese
 Jean Manga Onguéné – allenatore di calcio ed ex calciatore camerunese
 Jérôme Onguéné – calciatore francese naturalizzato camerunese